Cottolengo ist der Familienname folgender Personen:

Agostino Cottolengo (1794–1853), italienischer Maler
Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786–1842), italienischer Ordensgründer und Theologe der römisch-katholischen Kirche